Donausteg steht für:
Donausteg Deggendorf
Donausteg Ingolstadt
Donausteg Linz
Donausteg Neu-Ulm
Siehe auch:
Donausteig